Mónica Pretelini (Cidade do México, 29 de novembro de 1962 - Distrito Federal, 11 de janeiro de 2007) foi a 1ª esposa de Enrique Peña Nieto, ex-governador do estado do México e atual presidente do México. Estudou História da Arte, Filosofia e Humanismo e Desenvolvimento Humano.

Casou-se com Enrique Peña Nieto em 1993, com quem teve três filhos: Paulina, Alejandro e Nicole. Morreu devido uma parada respiratória.

Referências 

Nascidos em 1962
Naturais da Cidade do México
Filósofos do México
Mortos em 2007

es:Mónica Pretelini